Фінал Кубка Іспанії з футболу 1998 — футбольний матч, що відбувся 29 квітня 1998 року. У ньому визначився 96-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
1998 у футболі
Футбол